Чемпионат Европы по водному поло 1997 — 23-й Чемпионат Европы по водному поло проходил с 13 по 22 августа 1997 года в городе Севилья (Испания).

Формат турнира 
Турнир проводился в два этапа по круговой системе:

Первый этап состоял из 2 групп по 6 команд. Первые четыре команды проходили в четвертьфинал; команды занявшие 5 места играли матч за 9 место; команды занявшие последние места играли в матче за 11 место.

На втором этапе происходил розыгрыш олимпийской системы плей-офф. Команды проигравшие свои матчи в четвертьфинале играли в «турнире за 5-8 места» — за 7 и 5 место. Проигравшие команды в полуфиналах играли матч за 3 место, а победители играли в финальный матч.

Все эти критерии турнира входят в олимпийскую систему.

Групповой раунд

Группа А

Группа В

Плей-офф

1/4 финала

1/4 финала. Матчи за 5-8 место

1/2 финала

Матч за 11 место

Матч за 9 место

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение

Составы

Судьи 

  Джузеппе Альялоро
  Андрей Афанасьев
  Дэвид Батерст
  Вячеслав Белевцов
  Бёрнер
  Петрус Хендрик Бокелман
  Серхио Боррелль
  Вулетич
  Александр Галкин
  Илиадис
  Массимилиано Капути
  Дьёрдь Костоланци
  Властимил Кратохвил
  Никола Лалов
  Рольф Людеке
  Рудольф Папазян
  Мирослав Радженович
  Драган Раевич
  Павел Резек
  Гидеон Ремнет
  Николаос Ставропулос
  Раду Тимок
  Эрхан Тулга
  Фернандес
  Т. Фьяррстад
  Дьёрдь Часар

См. также 
 Чемпионат Европы по водному поло среди женщин 1997

Примечания

Ссылки 
 
 

1997
1997 год в водном поло
Август 1997 года
Спорт в Испании в 1997 году
Международные спортивные соревнования в Севилье
водное поло
Международные соревнования по водному поло в Испании